Le  est une zone protégée située sur le versant sud de l'Est des Pyrénées, en Catalogne. Il correspond aux hautes vallées ( en catlan) du fleuve Ter et de son affluent le Freser.

Aire protégée en Catalogne
Ripollès